imeni Karla Libknechta (russisch , nach Karl Liebknecht) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Possjolok imeni Karla Libknechta, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kursk
 Derewnja imeni Karla Libknechta, Dorf in der Republik Tatarstan